Суперкубок Ісландії з футболу 2015 — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 квітня 2015 року між чемпіоном Ісландії Стьярнан та володарем кубка Ісландії КР.

Матч

Деталі

2015
Ісландія